Яков Ермаков:
 Ермаков, Яков Степанович (1895—1967) — советский военный деятель, полковник.
 Ермаков, Яков Яковлевич (1791—1869) — предприниматель, основатель купеческого рода Ермаковых.